Винтер, Ральф:
  (род. 1935) — судья Апелляционного суда США.
  (род. 1952) — американский кинопродюсер.
  (1924—2009) — основатель Центра мировых миссий США.